Очаков (укр. Очаків) — многозначный термин.

Топоним 
 Очаков — город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковского района.

Наименование корабля 
 Очаков (большой противолодочный корабль) — большой противолодочный корабль проекта 1134Б.
 Очаков (бронепалубный крейсер) — крейсер русского Черноморского флота, команда которого приняла активное участие в Севастопольском восстании в период первой русской революции 1905—1907 года.

Фамилия 
 Очаков, Павел Иванович (1814—1875) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

См. также 
 Очаково